Канежан (, , ) - муніципалітет, розташований в Автономній області Каталонія, в Іспанії
 Канежан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда